Albert Dubosc (1874-1956), homme politique français ;
André Dubosc (1866-1935), acteur français ;
 Catherine Dubosc (née en 1959), soprano française ;
Claude Dubosc (1682-1745), graveur français ;
Franck Dubosc (né en 1963), humoriste et acteur français ;
Gaston Dubosc (1861-1941), acteur français ;
Georges Dubosc (1854-1927), peintre et journaliste français ;
Louis-François Dubosc (1901-1991), homme politique français.

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme occitan